

Населені пункти та їхні частини
 Кемпкі — село в гміні Улян-Майорат Радинського повіту Люблінського воєводства
 Кемпкі — село в гміні Новий Двур-Ґданський Новодворського повіту Поморського воєводства
 Кемпкі — частина міста Щирк у Бельському повіті Сілезького воєводства
 Кемпкі — частина міста Голенюв у Голеньовському повіті Західнопоморського воєводства
 Кемпкі — частина села Спитковіце в гміні Спитковіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Кемпкі — частина села Мілювка в гміні Мілювка Живецького повіту Сілезького воєводства

Примітки